Иващук () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Иващук, Ананий Таламонович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Иващук, Пётр Владимирович (род. 1951) — Герой Украины.